«Инфоголик» — украинская полнометражная комедия, вышедшая в широкий прокат в марте 2017 года, повествующая о проблемах современных людей, которые не представляют свою жизнь без гаджетов и интернета, и в связи с этим попадают в комичные, а порой и проблемные ситуации. Фильм снят творческой студией «Мамахохотала» и компанией «Idea Production». Успешно прошёл в украинском прокате, получив позитивные отзывы зрителей и номинацию на «Приз зрительских симпатий» Национальной кинопремии Украины «Золота дзиґа».

Сюжет 
Многие люди XXI века сталкиваются с новой проблемой — психологической зависимостью от новостных сайтов. Вот и главный герой фильма Инфоголик, молодой менеджер Максим, один из таких зависимых. Всё свободное время он проводит, уткнувшись в экран смартфона или ноутбука. Героя заботит только одно: постоянно быть в курсе всех новостей. Поглощенный информационной зависимостью, Максим не замечает, что происходит прямо у него под носом.

Жена героя, Маша, пытается сообщить мужу, что беременна, но он не обращает внимания на её намеки. В пылу ссоры Маша желает, чтобы все новости, о которых читает муж, происходили с ним в реальности. Это желание исполняется, что приводит к череде нелепых и комичных ситуаций.

Актёры 
 Евгений Янович — Максим, молодой и перспективный инвест-менеджер, который строит карьеру, умело используя свежие новости
 Олег Маслюк — Сеня, лучший друг Максима. Изобретатель, который мечтает создать стартап известный на весь мир
 Елена Борозенец — Маша, успешный фотограф, по совместительству — жена Максима
 Павел Зибров  — камео
 Сергей Калантай — олигарх, владелец компании Максима
 Алексей Нагрудный — коллега Максима, который хочет занять руководящую должность в компании
 Анастасия Касилова — лучшая подруга Маши

В фильме также снялись: Георгий Поволоцкий, Алла Мартынюк, Павело Тупиков, Евгений Капорин, Исса Садио Диалло, Дмитрий Соловьёв, Елена Светлицкая, Сергей Солопай, Анатолий Сомик, Людмила Ардель’ян и другие.

Создатели фильма 
Фильм снят по заказу телеканала НЛО TV совместными усилиями творческой студии «Мамахохотала» и компании «Idea Production».

Отзывы о фильме 
С самого начала показа фильм «Инфоголик» занял лидерские позиции в украинском кинопрокате и стал лидером уик-енда.

В целом, кассовые сборы превысили бюджет фильма, что является хорошим показателем и редкостью для украинского кинопроизводства.

Помимо финансового успеха, фильм также получил и номинацию на Национальную награду — приз зрительских симпатий Национальной кинопремии Украины «Золота дзиґа».

Примечания

Ссылки 
 https://www.imdb.com/title/tt6595902/
 https://uafilmacademy.org/news/ogolosheno-spisok-nominantiv-na-drugu-natsionalnu-kinopremiju-zolota-dziga.html
 https://kino-teatr.ua/uk/film/nfogolik-47585.phtml
 https://tv.ua/news/cinema/ukrainskij-film-infogolik-sobral-rekordnuju-kassu-94023.html
 https://nlotv.com/ru/projects/2525-infogolik
 https://web.archive.org/web/20180616153456/http://mamahohotala.ua/projects/proekty-infogolik/
 http://oll.tv/film/139066-infogolik

Фильмы 2017 года
Кинокомедии Украины
Фантастические фильмы Украины
Фильмы Украины 2017 года